Omlor ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Henry Omlor (1931–2013), amerikanischer Autor
 Sebastian Omlor (* 1981), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Yannik Omlor (* 1996), deutscher Squashspieler